

Топоніми 
 Ґосе — місто в Японії, у префектурі Нара.
 Ґосе — річка у Німеччині, у Нижній Саксонії.